

Geografia

Comuni 
 Ronchi dei Legionari – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia
 Ronchi Valsugana – comune italiano in provincia autonoma di Trento
 Colline dei Ronchi – colline del bresciano

Frazioni 
 Ronchi – frazione di Ala in provincia autonoma di Trento
 Ronchi – frazione di Mombercelli, in provincia di Asti
 Ronchi – frazione di Massa
 Ronchi del Volo – l'unica frazione di Casalserugo, in provincia di Padova
 Ronchi – frazione di Piombino Dese, in provincia di Padova
 Ronchi – rione di Gallarate, in provincia di Varese
 Ronchi – frazione di Cuneo
 Ronchi – frazione di Mornico Losana in provincia di Pavia
 Ronchi – frazione di Fiumalbo in provincia di Modena

Persone 
 Andrea Ronchi (1955) – politico italiano, ex Ministro per le politiche comunitarie
 Barbara Ronchi (1982) – attrice italiana
 Edoardo Ronchi (1950) – politico e accademico italiano
 Ermes Ronchi (1947) – presbitero e teologo italiano
 Flavio Ronchi (1947) – ex calciatore italiano
 Francesco Ronchi (1803-1878) – magistrato e giurista italiano
 Luca Ronchi (1955) – produttore televisivo e regista cinematografico italiano
 Malvina Garrone Ronchi Della Rocca (1922-2016) – partigiana e insegnante italiana
 Marino Ronchi (1921-2015) – pittore italiano
 Orazio Ronchi detto Grillo (1756-...) – fantino italiano
 Pellegrino Tomaso Ronchi (1930-2018) – vescovo cattolico italiano
 Pietro Ronchi (XVIII secolo) – pittore italiano
 Rocco Ronchi (1957) – filosofo e accademico italiano
 Vasco Ronchi (1897-1988) – fisico italiano
 Vittorio Ronchi (1892-1987) – agronomo italiano

Sport 
 ASD Ronchi Calcio – squadra di calcio di Ronchi dei Legionari

Altro 
 Ronchi – famiglia nobiliare della Valle Camonica
 Ronchi – rumori auscultatori rilevabili a livello dei polmoni.
 Ronchi – sinonimo di terrazzamenti
 Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari – aeroporto italiano
Caffè Ronchi Striccoli – locale pubblico di Altamura

Pagine correlate 
 Decreto Ronchi